Bataille d'Indelimane (2012).
 Embuscade d'Indelimane (2014).
 Embuscade d'Indelimane (2017).
 Attaque d'Indelimane (2019).